Кубок Кремля 1991 в мужском парном разряде проводился во второй раз. В основной сетке было 16 пар, одна из которых получили wildcard от организаторов, а ещё три прошли через квалификацию.

Эрик Йелен и Карл-Уве Штееб — победители соревнований.

Прошлогодние чемпионы — Хенрик Ян Давидс и Паул Хархёйс — не защищали свой титул, но Хенрик Ян принимал участие в соревнованиях (в паре с Гиртсом Дзелде) и уступил уже на старте.

Посев 

  Менно Остинг /  Дмитрий Поляков (Четвертьфинал)
  Мансур Бахрами /  Удо Риглевски (Первый раунд)

<ol start="3">
  Войтех Флегль /  Даниэль Вацек ''(Четвертьфинал)
 н/д

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1991